AGA (Advanced Graphics Architecture) — название графического чипсета, применяемого в третьем поколении классических моделей компьютера Amiga (второе поколение использовало чипсет ECS).

История 
AGA разработан в начале 1990-х годов корпорацией Commodore. Впервые был представлен в августе 1992 года. Позднее, в октябре того же года, он был представлен для модели начального уровня A1200.

В США чипсет изначально получил название AA (Advanced Architecture, также существует версия расшифровки Advanced Amiga). Впоследствии, для Европы, оно было изменено на AGA, чтобы отразить в названии значительные улучшения именно графической подсистемы (а не системы в целом), а также избежать проблем с торговой маркой.

Описание 

Чипсет AGA был разработан в 1992 г. корпорацией Commodore и значительно расширял возможности по выводу цветных изображений на Amiga 1200 и Amiga 4000. Компьютеры, построенные на базе AGA, получили возможность отображения до 262144 цветов из 24-битной палитры. Новый чипсет сохранил программную совместимость: программы, корректно написанные под старые чипсеты (OCS и ECS), полностью работоспособны на AGA.

Дальнейшее развитие получила идея HAM (Hold and Modify). В частности, появился новый режим HAM8 В отличие от предыдущего варианта HAM, в нём для модификации цвета пиксела выделялось 8 бит памяти. Это позволяло выводить на экран до 262144 цветов одновременно. Также, как и в HAM, в режиме HAM8 цвет каждого пиксела либо выбирался из заранее определённой палитры либо получался модификацией одной из RGB составляющих соседнего (слева) пиксела.
Методика HAM8 позволяла пользователям компьютера в реальном времени проигрывать специально подготовленные видеофрагменты в улучшенном (по сравнению с предыдущими версиями) качестве. Недостатками режима HAM являлись сложность его использования для векторной графики, а также возможность появления специфических искажений при воспроизведении некоторых видеофрагментов и статичных изображений.

Использование режимов чипсета AGA (в частности − HAM8) снижало требования к объёму памяти для хранения графики, а также к ёмкости и быстродействию жёсткого диска при проигрывании с него анимации. Для вывода видеофрагментов, сравнимых по качеству с аналоговым стандартом VHS, хватало обычного IDE-винчестера. В связи с этим, в 90-х годах компьютеры Amiga 1200 и Amiga 4000 с чипсетом AGA получили широкое распространение в малобюджетных телевизионных студиях. Они использовались в качестве титровальных машин, хранилищ стоп-кадров, а также как станции для производства и воспроизведения компьютерной графики.

Использование 
Чипсет AGA применялся в следующих моделях компьютера Amiga:

 Amiga 1200
 Amiga 4000
 Amiga 4000T
 Amiga CD32

См. также 

 Алгоритм Hold and Modify (HAM)
 Чипсет OCS на классической Amiga
 Чипсет ECS на классической Amiga
 Чипсет AAA

Ссылки 
 Краткое описание AGA на сайте Amiga history guide (The Amiga AGA Chipset) 
 Руководство по программированию чипсета AGA (How to Code the Amiga — AGA Chipset)

Amiga